Лоредано, или Лоредан () — знатный венецианский род.

Известные носители, дожи Венецианской республики:
 Лоредано, Леонардо
 Лоредано, Пьетро
 Лоредан, Франческо